Мигуново — деревня в Порховском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Верхнемостская волость».

Расположена на северо-западе волости, в 49 км к юго-западу от города Порхова и в 8 км к северо-востоку от волостного центра Верхний Мост.

Численность населения деревни на конец 2000 года составляла 19 человек.

Примечания 

Населённые пункты Порховского района